Jadranska vaterpolska liga - sezona 2010./11.

Sudionici 
 Hrvatska: Jug, POŠK 1937, Mladost, Medveščak, Jadran (ST), Šibenik, Primorje, Mornar
 Crna Gora: Primorac, Budva, Cattaro, Jadran (HN)
 Slovenija: Koper Rokava

Sezona 2010./11. 
Ovo je treća sezona Jadranske vaterpolske lige, sudjeluje 13 momčadi. Zbog nedostatka slobodnih termina odlučeno je da se igra jednokružno. Prvih osam momčadi po završetku jednokružnog dijela, natjecanje nastavlja četvrtfinalnim utakmicama u kojima se sastaju prvoplasirani protiv osmoplasiranog, drugoplasirani protiv sedmoplasiranog, trećeplasirani protiv šestoplasiranog te četvrtoplasirani protiv petoplasiranog. Četvrtfinale se igra na dvije pobjede, a pobjednici sudjeluju u završnici Jadranske lige.

Bodovanje 
Ove sezone je uveden novi sustav bodovanja:
 pobjeda - 3 boda
 neriješeno - 1 bod
 poraz - 0 bodova

Raspored utakmica

Ljestvica (ligaški dio natjecanja)

Završnica

Četvrtfinalne utakmice

Final Four 
Igrano u Rijeci

Polufinalne utakmice 
 Primorje - Jadran HN 7 : 9
 Mladost - Jug 8 : 12

Utakmica za pobjednika 
 Jug - Jadran HN 7 : 9

Utakmica za 3. mjesto 
 Mladost - Primorje 11 : 15

Doigravanje za plasman

Poredak od 5. – 8. mjesta

Za 5. mjesto 
 Primorac - Budva 6 : 15; 10 : 15

Za 7. mjesto: 
 Koper Rokava - Mornar 11 : 5; 2 : 12

Poredak od 9. – 12. mjesta 
 Cattaro - Jadran St 11:10, 10:13
 Šibenik - Medveščak 8:10, 8:9

Za 9. mjesto 
 Jadran ST - Medveščak 12 : 11; 7 : 10

Za 11. mjesto 
 Šibenik - Cattaro 8 : 8; 11 : 10

Konačni plasman

Priznanja 
 Najbolji igrač: Denes Varga
 Najbolji strijelac: Sandro Sukno, Denes Varga

Vanjske poveznice 

 Službena stranica natjecanja 
 Crowatrpolo - Prvi hrvatski vaterpolski portal

Unutrašnje poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu 2010./11.

2010-11